«13-й апостол» — советский цветной художественный фантастический фильм 1988 года режиссёра Сурена Бабаяна. Снят по мотивам одной из глав романа Рэя Брэдбери «Марсианские хроники».

Сюжет 
Экипаж космической экспедиции погиб при загадочных обстоятельствах. Через 15 лет инспектор расследует причины закрытия перспективной планеты. Для этого он навещает единственного оставшегося в живых члена экипажа — капитана Амоса, который теперь живёт в приюте для отставных астронавтов. В отчёте он обосновал запрет на дальнейшее исследование этой планеты.

Выясняется, что жители планеты приняли образ умерших родственников членов экипажа, чтобы внушить мысль о том, что здесь необходим карантинный режим. Мало того, с капитаном возвращается некое существо («апостол»), который вселяется в Авессалома.

В ролях 

 

В титрах фильма у некоторых актёров перечислены только их имена и фамилии, без указания роли.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Георгий Николаев при участии Сурена Бабаяна
 Режиссёр-постановщик: Сурен Бабаян
 Оператор: Артём Мелкумян
 Художник-постановщик: Вартан Седракян
 Звукооператор-постановщик: Роланд Казарян
 Композитор: Эдуард Айрапетян
 Режиссёры: Айк Ханджян, Карен Борян
 Оператор: С. Саркисян
 Художник-декоратор: Рашит Сафиуллин
 Костюмы: З. Густене
 Монтаж: Л. Ерёменко
 Гримёры: Армен Айвазян, Т. Маргарян
 Консультант: лётчик-космонавт Георгий Гречко
 Редактор: Гагик Ахвердян
 Директор: Вартан Бадалян

Ссылки 
 

Научно-фантастические фильмы СССР
Фильмы студии «Арменфильм»
Экранизации произведений Рэя Брэдбери
Фильмы СССР 1988 года
Фантастические фильмы 1988 года
Фильмы на русском языке